Кусто — фамилия. Известные носители: 
 Кусто, Жак-Ив (1910—1997) — французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссёр, изобретатель.
 Кусто, Жан-Мишель (род. 1938) — французский исследователь, защитник окружающей среды, педагог и кинопродюсер. 
 Кусто, Марек (род. 1954) — польский футболист, футбольный тренер.
 Кусто, Симона (1919—1990) — урождённая Симона Мельшио, дочь адмирала Анри Мельшио и внучка адмирала Жана Баэма, организатора экспедиций в Тунис, Махдию.
 Кусто, Филипп (1940—1979) — французский океанограф, второй сын Жака-Ива Кусто и Симоны Кусто.

Топонимы 
 Остров Жака Кусто — мексиканский остров в Калифорнийском заливе, у побережья Южной Нижней Калифорнии.

Прочее 
 Команда Кусто — некоммерческая организация, занимающаяся океанографическими исследованиями и защитой окружающей среды.